Esistono più comuni francesi con questo nome

Antilly – Mosella
Antilly – Oise